Masaiti steht für:

 Masaiti (Sambia), Ort im Distrikt Masaiti, Copperbelt-Provinz, Sambia
 Masaiti (Distrikt), Distrikt in der Copperbelt-Provinz, Sambia